Vereniging voor Statistiek  – società statistica olandese
 Vereniging Voor Sterrenkunde  – società di astronomia amatoriale fiamminga
 Vlaamse Vereniging van Studenten  – organizzazione studentesca fiamminga
 Voenno-Vozdušnye Sily in lingua russa aeronautica militare riferito a:
 Voenno-vozdušnye sily SSSR  – aeronautica militare sovietica
 Voenno-vozdušnye sily Rossijskoj Federacii  – aeronautica militare russa
 VVS Mosca  – serie di club sportivi legati all'aeronautica militare sovietica.